Monica Seles era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–2, 6–2 Mary Pierce.

Teste di serie

 Steffi Graf (quarto turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Conchita Martínez (quarto turno)
 Martina Hingis (Campionessa)
 Anke Huber (quarto turno)
 Iva Majoli (primo turno)
 Lindsay Davenport (quarto turno)
 Irina Spîrlea (quarti di finale)

  Karina Habšudová (quarto turno)
  Brenda Schultz (secondo turno)
  Judith Wiesner (primo turno)
  Amanda Coetzer (semifinali)
  Elena Lichovceva (primo turno)
  Mary Joe Fernández (semifinali)
  Chanda Rubin (quarto turno)
  Sabine Appelmans (quarti di finale)

Tabellone

Legenda

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1997